Чернихув () — наименование населённых пунктов и административных единиц в Польше.

Гмины 
 Чернихув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Живецкий повят, Силезское воеводство.
 Чернихув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.

Населённые пункты 
 Чернихув — село в Живецком повяте Силезского воеводства;
 Чернихув — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Чернихув — село в Прошовицком повяте Малопольского воеводства;

См. также 
 Чернигов (значения)